Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Sampson, nach William Thomas Sampson:

USS Sampson (DD-63), Zerstörer der Sampson-Klasse, in Dienst von 1916 bis 1936
USS Sampson (DD-394), Zerstörer der Somers-Klasse, in Dienst von 1938 bis 1945
USS Sampson (DDG-10), Zerstörer der Charles-F.-Adams-Klasse, in Dienst von 1961 bis 1992
USS Sampson (DDG-102), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2007

Sampson